A dama de honra (BR) ou dama de honor (PT) é uma criança que carrega as alianças (se houver), espalhando pétalas de rosa a pedido dos noivos durante o cortejo da cerimônia de casamento.

Tradicionalmente, ela carrega um cesto cheio de pétalas, mas existem alternativas, que incluem doces embalados ou confetes. Também, em vez de dispersar os itens acima, ela pode realizar uma única flor ou um buquê de rosas, que deve sempre combinar com o buquê da noiva.

Algumas damas de honra, até pela pouca idade (de três a oito anos), às vezes se sentem inseguras, com medo ou vergonha de entrar na igreja, por isso é sempre bom selecionar mais de uma dama de honra, caso precisem substituir a criança na hora do casamento. É sempre bom tentar conversar com a criança e comunicar a importância de seu papel, minimizando a pressão.

Para isso, a noiva pode explicar as funções da dama de honra com bastante antecedência, para acalmar a menina. Os pais devem acompanhar com conversas estimulantes e muitos ensaios para evitar qualquer surpresa desagradável no grande dia.

Ter em mente que ter filhos na cerimônia significa que há apenas um tanto pode controlar. Tenha certeza de que tudo o que a daminha de honra fizer entre choro, deixar cair à cesta, tropeçar, levantar o vestido será facilmente contornado pela personalidade adorável e graciosidade, fazendo com que os convidados sorriam e se encantem com a situação.

Pode ser chamado no masculino por Pajem.

Ligações externas 
 

Casamento